

Geografia
 Costiera della Mendola – gruppo montuoso delle Alpi della Val di Non
 Passo della Mendola – valico alpino delle Alpi della Val di Non
 Ruffré-Mendola –  comune italiano della provincia di Trento

Persone
 Antonio Mendola (1828-1908) – nobile, letterato, ampelografo, filantropo, politico e scrittore italiano
 Carmelo Mendola (1895-1976) – scultore italiano